La croix est un symbole en forme d'intersection.

En forme de croix 
  
 
 Cruciforme
 Croix (héraldique), pièce héraldique

Différentes formes de croix 
 Ankh ou croix ansée (Égypte antique) ☥
 Croix ancrée (croix grecque avec des ancres aux extrémités de chaque branche)
 Croix basque
 Croix camarguaise
 Croix celtique
 Croix d'Agadez, on en recense 22 modèles.
 Croix d'Anjou ou croix de Lorraine ou Croix patriarcale
 Croix de Bourgogne
 Croix de Jérusalem (croix potencée dont chaque région contient une croix grecque)
 Croix de Lorraine ou Croix d'Anjou ou Croix patriarcale
 
 Croix de marinier
 Croix de multiplication
 Croix directionnelle
 Croix fleur-de-lysée
 Croix fourchée ("Y", croix en tau dont la branche supérieure est brisée vers le haut)
 Croix gammée ou svastika (selon le sens de rotation)
 Croix gironée
 Croix grecque (les branches sont de même longueur et se croisent en leur milieu) +
 Croix huguenote
 Croix latine
 Croix losangique
 Croix occitane
 Croix patonnée
 Croix pattée (croix dont les branches s'élargissent à leur extrémité en forme de patte (on dit aussi formé)) ✠
 Croix pointue trois pattes plaine et une pointe/pique vers le bas)
 Croix pommée
 Croix potencée (croix grecque avec des tau aux extrémités de chaque branche) Croix russe (croix latine avec une barre sur la branche inférieure) Croix scandinave
 Croix serbe
 Croix verte (pharmacie)

 Religion 
 Croix (christianisme), représentation de celle sur laquelle Jésus de Nazareth a été crucifié
 Croix (symbole)
 Croix bannière
 Croix de bornage
 Croix de christianisation
 Croix de carrefour
 Croix de chemins
 Croix de chemin de Bief
 Croix de cimetière ou Croix hosannière 
 Croix de consécration
 Croix de Gisèle de Hongrie
 Croix de Jérusalem
 Croix de Joseph
 Croix de justice
 Croix de la Passion
 Croix de la Victoire
 Croix de mission
 Croix de peste ou Croix antipesteux
 Croix de procession
 Chemin de croix
 Croix de Lothaire
 Croix de saint Alban
 Croix de saint André
 Croix de Saint-Antoine
 Croix de saint Bernward
 Croix de saint Georges
 Croix de saint Pierre (croix latine renversée utilisée pour le martyre de saint Pierre qui, selon la légende, par humilité envers Jésus le Christ ne s'est pas estimé assez digne pour mourir dans la même position que son Dieu) Croix de sainte Brigitte
 Croix de 1592 de Montigny-lès-Vesoul
 Croix des Anges
 Croix des rameaux
 Croix discoïdale
 Croix discoïdale de Saint-Paulet
 Croix dominicaine
 Croix du Guilliguy
 Croix en raquette
 Croix en tau ou croix de Saint-Antoine
 Croix éthiopienne
 Croix géante de Groom
 Croix hosannière ou Croix de cimetière
 Croix hosannière d'Apremont
 Croix latine ou « christique » (le second terme est peu usité) †

 Croix monumentale
 Croix monumentales, oratoires & chapelles de Raon-l'Étape
 Croix orthodoxe (croix patriarcale avec une barre sur la branche inférieure) Croix papale
 Croix patriarcale ou Croix d'Anjou ou croix de Lorraine.
 Croix rouge et bleue
 Crois séraphique
 Croix séraphique de Cimiez
 Croix sommitale ou Croix de sommet
 Croix du mont Gorbeia
 Croix du Nivolet au-dessus de Chambéry, en Savoie
 Croix tombée
 Croix tréflée ou croix de l'ordre de Saint-Maurice (croix grecque avec des trèfles aux extrémités de chaque branche) Haute croix
 Le Recouvrement de la Croix est une fête liturgique chrétienne qui a lieu le . 
 Vraie Croix ou « Sainte-Croix », ensemble de reliques qui proviendraient de cette croix

 Distinctions 
 Croix allemande, décoration militaire allemande du Troisième Reich.
 Croix d'Élisabeth, distinction britannique créé  comme insigne reconnaissant la qualité de proche d'un militaire mort en service.
 Croix d'Espagne
 Croix d'honneur
 Croix d'honneur scolaire
 Croix d'honneur de la mère allemande
 Croix de fer, décoration belge.
 Croix de fer, décoration militaire allemande.
 Croix de Frédéric
 Croix de Georges
 , décoration militaire attribuée par plusieurs pays lors de conflits.
 Croix de guerre 1914-1918 (France)
 Croix de guerre 1939-1945 (France)
 Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs (France)
 Croix de guerre (Belgique)
 Croix de guerre (Norvège)
 Croix de guerre 1918 (Tchécoslovaquie)
 Croix de guerre 1939-1945 (Tchécoslovaquie)
 Croix de guerre 1939-1945 (Luxembourg)
 Croix de Kulm
 Croix de Mannerheim
 Croix de la Valeur militaire
 Croix de l'Yser
 Croix de Saint-Louis, ancienne distinction militaire française.
 Croix de Victoria
 Croix de Victoria pour l'Australie (Victoria Cross for Australia) est la plus haute décoration des distinctions militaires australiennes.
 Croix des déportés 1914-1918
 Croix des services militaires volontaires
 Croix du combattant
 Croix du combattant de l'Europe
 Croix du combattant volontaire
 Croix du combattant volontaire 1914-1918
 Croix du combattant volontaire de la Résistance
 Croix du Feu
 Croix du mérite de guerre
 Croix du prisonnier politique 1940-1945
 Croix hanséatique
 Croix militaire pour le service (Italie)
 Grand-croix, dignité la plus élevée de plusieurs ordres nationaux.
 L'Ordre de la Croix étoilée est un ordre féminin autrichien fondé en 1668 par Eléonore de Gonzague.
 Croix de la Légion d'honneur, grand-croix de la Légion d'honneur, insignes de l'ordre de la Légion d'honneur.

 Patronyme 

 Alain Croix (né en 1944), historien français, spécialiste de la Bretagne.
 Laurence Croix, coloriste française.
 Paul Croix (1924-1999), pépiniériste français.
 Thierry de La Croix (né en 1952), éditeur français.
 , nom de famille répandu.

 Toponymes 
 , toponymes populaire notamment en Amérique française.
 .

 Monuments 
 La Croix, un monument de Ploërmel dans le Morbihan
 La Croix, un monument de Conflans-sur-Lanterne dans la Haute-Saône

 Organisations 
 Croix-Rouge, mouvement international.
 Croix-Rouge française
 Croix-Bleue, association d'aide aux personnes dépendantes, notamment de l'alcool.
 Croix Jaune et Blanche, organisation de soin infirmier en Belgique.

 Marques 
 La Croix, quotidien catholique français.
 La Croix du Bénin est un hebdomadaire catholique béninois de formation et d’information. 
 Ski Lacroix, marque française de ski haut de gamme créée par Léo Lacroix.

 Drapeaux 
Liste non exhaustive de drapeaux officiels contenant ce symbole :

 Toponymie 

 Croix, hameau belge de la commune de Ciney
 Croix, lieu-dit dans la commune d'Ottignies

 Croix, une commune française du Nord ; gentilé : Croisiens,
 Croix, une commune française du Territoire de Belfort ; gentilé : Croyens,
 Croix-Caluyau, une commune française du Nord ; gentilé : Croix-Caluois ou Croix-Caluens,
 Croix-Chapeau, une commune française de la Charente-Maritime,
 Croix-en-Ternois, une commune française du Pas-de-Calais,
 Croix-Fonsomme, une commune française de l'Aisne,
 Croix-Mare, une commune française de la Seine-Maritime,
 Croix-Moligneaux, une commune française de la Somme,
 La Croix, un hameau du Puy-de-Dôme, dans la commune de Manzat,
 La Croix-aux-Bois, une commune française des Ardennes,
 La Croix-aux-Mines, une commune française des Vosges,
 La Croix-Avranchin, une commune française de la Manche,
 La Croix-Blanche, une commune française de Lot-et-Garonne,
 La Croix-Comtesse, une commune française de la Charente-Maritime,
 La Croix-de-la-Rochette, une commune française de la Savoie,
 La Croix du Pech, village de la commune française de Fajoles dans le Lot,
 La Croix-du-Perche, une commune française d'Eure-et-Loir,
 La Croix-en-Brie, une commune française de Seine-et-Marne ; gentilé : Crucibriards,
 La Croix-en-Champagne, une commune française de la Marne,
 La Croix-en-Touraine, une commune française d'Indre-et-Loire ; gentilé : Crucifixiens,
 La Croix-Helléan, une commune française du Morbihan,
 La Croix-Saint-Leufroy, une commune française de l'Eure,
 La Croix-Saint-Ouen, une commune française de l'Oise ; gentilé : Croisés-Saintodoniens,
 La Croix-sur-Gartempe, une commune française de la Haute-Vienne,
 La Croix-sur-Ourcq, une commune française de l'Aisne,
 La Croix-sur-Roudoule, une commune française des Alpes-Maritimes ; gentilé : Crousencs,
 La Croix-Valmer, une commune française du Var,

 Lacroix-Barrez, une commune française de l'Aveyron ; gentilé : Crucibarréziens,
 Lacroix-Falgarde, une commune française de la Haute-Garonne ; gentilé : Crucifalgardiens,
 Lacroix-sur-Meuse, une commune française de la Meuse,

 La Grand-Croix, une commune française, de la Loire,
 la Vraie-Croix, une commune française, du Morbihan,
 Saint-Hilaire-la-Croix, une commune française, du Puy-de-Dôme,
 , page d'homonymie de phares du même nom,

 La Croix sur Lutry, une localité dans la commune de Lutry, Commune suisse du Canton de Vaud
 Sainte-Croix, une Commune suisse du canton de Vaud
 Villars-Sainte-Croix, une Commune suisse du canton de Vaud

 Astronomie 
 Croix de diamant est un astérisme de la constellation australe de la Carène, voisine du pôle sud céleste.

 Hippisme 
 Le Prix de Croix est une course hippique de trot attelé se déroulant au mois de janvier sur l'hippodrome de Vincennes. 

 Voir aussi 
 Les toponymes 
 Autres articles : .
 Croix du Sud, une constellation de l'hémisphère austral.
 Crucifères, autre nom des Brassicaceae, dont les fleurs caractéristiques ont quatre pétales disposés en croix.
 Le Croix du Sud, chasseur de mines de la Marine nationale française.
 La Croix'', nouvelle de Stefan Zweig.
 Obèle, symbole typographique cruciforme.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France